Январское восстание:

 Польское восстание 1863 года против России. 
 Январское восстание в Киеве большевиков, эсеров и рабочих против Центральной Рады в 1918 году. 
 Восстание Спартакистов 5—12 января 1919 г. в Берлине.